Dyrskuepladsen kan henvise til steder i flere forskellige byer:

Frederikshavn
Horsens
Køge
Nykøbing F
Næstved
Odense
Ringe
Ringsted
Roskilde
Skive
Ringe
Varde
Viborg
Vordingborg
Aalborg

Dyrskuer